Manto kan syfta på:

 Manto – ett släkte av fjärilar

Honduras 

 Manto (kommun), Departamento de Olancho, 
 Manto (ort), Departamento de Olancho,